BiH:
 Bosansko Grahovo, općina u BiH
 Grahovo (Velika Kladuša, BiH), naselje u općini Velika Kladuša, BiH

Crna Gora:
 Grahovo (pleme), pleme u grahovskom kraju sjeverozapadno od Cetinja u Crnoj Gori.
 Grahovo (Nikšić, Crna Gora), naselje u općini Nikšić
 Grahovo (Rožaje, Crna Gora), naselje u općini Rožaje

Slovenija:

 Grahovo (Cerknica, Slovenija), naselje u općini Cerknica
 Grahovo Brdo, naselje u općini Sežana

sh:Grahovo (Velika Kladuša)